Segraedt ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasius von Segraedt (um 1541–um 1600), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Gottschalk von Segraedt († 1483), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Peter von Segraedt († 1483), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen